At War With the Mystics è l'undicesimo album dei The Flaming Lips uscito il 3 aprile 2006.

Tracce

Collegamenti esterni 
 

Pompei nella cultura di massa